Béchir Madet (1964-2018), juriste et homme politique tchadien ;
 Charles Madet (1804-1874), homme politique français.